JN poate fi:

 Insula Jan Mayen, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Jász-Nagykun-Szolnok, județ în Ungaria, codul ISO 3166-2:HU
 Jurnalul Național, ziar din România

Legături externe 
  „JN” la acronymfinder.com